Der Dreiband Grand Prix 1997/3 war das 72. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 27. bis zum 30. August 1997 in Halle (Saale) statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „DREIBAND GRAND PRIX HALLE 1997“ ausgetragen.

Geschichte 
Der Bozener Marco Zanetti gewann in Halle seinen zweiten Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Raimond Burgman mit 3:1 Sätzen. Platz drei sicherte sich Dick Jaspers durch einen 2:1-Sieg gegen den Essener Norbert Ohagen.

Turniermodus 
Es wurde eine Qualifikationsrunde gespielt. Ergebnisse sind nicht bekannt. Die Hauptrunde, bis auf das Spiel um Platz drei, wurde mit drei Gewinnsätzen gespielt.

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab Platz 9 zählte der Generaldurchschnitt (GD).

Abschlusstabelle

Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Einzelnachweise 

1997/3
Karambolageveranstaltung 1997
Billardturnier in Deutschland
Sportveranstaltung in Halle (Saale)